Кузьминский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России.

Список 
 Кузьминский сельсовет — в Змеиногорском районе Алтайского края.
 Кузьминский сельсовет — в Знаменском районе Тамбовской области.
 упразднённые
 Кузьминский сельсовет — в Волоколамском районе Московской области (до 1954).
 Кузьминский сельсовет — в Волоколамском и Осташёвском районах Московской области (до 1951).
 Кузьминский сельсовет — в Константиновском и Загорском районах Московской области (до 1994).
 Кузьминский сельсовет — в Михневском (1929—1959) и Ступинском (1959—1994) районах Московской области.

См. также